Julian Fane kan syfta på bland andra:

* Julian Fane (1827–1870), brittisk diplomat och poet
 Julian Fane (1927–2009), brittisk författare